Arrábida (em castelhano Rábida, do árabe al - ribat, «arrábita») é uma palavra de origem árabe que significa «local de oração». Pode designar o seguinte:

 Serra da Arrábida - terrenos acidentados com fortes níveis situados na Península de Setúbal, em Portugal, e por extensão:
 Portinho da Arrábida - uma localidade, praia e porto natural nas proximidades de Setúbal;
 Parque Natural da Arrábida - uma paisagem protegida portuguesa;
 Convento de Nossa Senhora da Arrábida - um convento que se ergue na serra do mesmo nome;
 Forte de Santa Maria da Arrábida ou Forte da Arrábida - um forte situado na região.
 Ponte da Arrábida, sobre o rio Douro, entre o Porto e Vila Nova de Gaia (Portugal);
 Arrábida Shopping, centro comercial em Vila Nova de Gaia.
 Mosteiro de La Rábida em Palos de La Frontera, Huelva, monumento nacional espanhol.

Desambiguação